

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 101, w tym 6 podstawowych
 Granice – część miasta Biecz
 Granice – część miasta Imielin
 Granice – część miasta Kołaczyce
 Granice – część miasta Nowy Sącz
 Granice – część miasta Ropczyce

Inne 
 Granice – przełęcz w Paśmie Lubomira i Łysiny (Beskid Wyspowy)
 Granice – serial telewizyjny

Zobacz też 
 Granice obrony koniecznej
 Hranice – część miasta Karwiny w kraju morawsko-śląskim w Czechach
 miejscowości o nazwie Granica